Islaz, ca substantiv comun, este sinomimul termenulul izlaz

Sub denumirea de Islaz sunt conoscute două localități din sudul României:
 Islaz, Teleorman, comună din județul Teleorman
 Islaz, Ilfov, sat în comuna Brănești, din județul Ilfov

Vezi și
  Proclamația de la Islaz
 Izlaz, Alba